Ann Wenche Kleven (Lørenskog, 1968. augusztus 7. –) norvég nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása gyermek és ifjúsági munkás.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1983-ban tette le. Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. 1999-től a női I. Liga játékvezetője. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói, majd 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2015-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Norvég labdarúgó-szövetség (NFF) Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván női asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2008-ban vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Egyesült Államok rendezte a 3., az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságot, valamint a 4., a 2003-as női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3

1999-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2003-as női labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság
A női európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Norvégia és Svédország közösen a 7., az 1997-es női labdarúgó-Európa-bajnokságot, Németország a 8., a 2001-es női labdarúgó-Európa-bajnokságot rendezte, ahol a FIFA/UEFA JB partbíróként foglalkoztatta.

Algarve-kupa

Források 

Norvég labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek